Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 923 dans le monde.

 Route régionale 923 en Finlande
  dans certains départements, en France